„Choanovirus“ (auch geschrieben „ChoanoVirus“) bezeichnet eine Gattung von Riesenviren aus dem Phylum Nucleocytoviricota (früher ) mit Doppelstrang-DNA-Genom (dsDNA), wie sie im September 2019 von David M. Needhal, Alexandra Z. Worden (vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel) und Kollegen aufgrund von Metagenomanalysen von Proben aus dem Nordost-Pazifik vorgeschlagen wurde. Als Riesenviren werden  mit mehr als ca. 300 Kilobasenpaaren bezeichnet.
Nach den Analysen parasitieren die Choanoviren marine Einzeller aus der Gruppe der Kragengeißeltierchen (Choanoflagellaten – daher der Name). Diese sind weit verbreitete einzellige Räuber (Protisten) und stehen den mehrzelligen Tieren (Metazoen) nahe.
Obwohl nur aus einer Metagenomanalyse bekannt, gibt es deutliche Indizien, dass „Choanovirus 1“ (ChoanoV1) tatsächlich die Choanoflagellaten als seine Wirte parasitiert, und nicht etwa zufällig mit Beute von diesen aufgeschnappt oder direkt von diesen als Beute einverleibt wurde. Als Wirtsspezies wird unter den Choanoflagellaten von den Erstautoren am wahrscheinlichsten die Spezies Bicosta minor (Acanthoecidae, Choanoflagellata)
vermutet.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass lichtabhängige Energietransfersysteme häufig Bestandteile von Riesenviren sowohl photoautotropher (photosynthetischer) als auch phagotropher (räuberischer) einzelliger mariner Eukaryoten sein könnten.

Genom

ChoanoV1 
Von den Erstautoren wurde zunächst per Metagenom-Sequenzierung ein Virusgenom von 875 kbp zusammengestellt (Choanovirus 1, ChoanoV1). Dieses stellte das bis dato größte jemals squenzierte marine Virusgenom dar. Der GC-Gehalt wurde mit geringen 21 % bestimmt, nur vergleichbar mit dem nichtmarinen Hokovirus (HokV: 21,4 %)
und Cafeteria-roenbergensis-Virus (CroV: 23 %).

Das Genom von ChoanoV1 kodiert nach den Analysen geschätzt 862 Proteine, bis dato ein neuer Rekord für pelagische (marine) Ökosysteme darstellte. Zu fast 442 dieser Proteine konnte aktuell keine Homologe bei anderen Spezies gefunden werden.

Außerdem gibt es drei Proteine aus der Klasse der Typ-1-Rhodopsine (Sehfarbstoff Rhodopsin, Channelrhodopsin), diese werden daher mit VirR (virales Rhodopsin) bezeichnet. Diese Rhodopsine pumpen bei Belichtung Protonen (Wasserstoffkationen) und erzeugt damit wie zelluläre Rhodopsine eine protonenbewegende Kraft (Potential). Eines davon, VirRDTS, ähnelt einem anderen vermutlichen Virus-Rhodopsin, gefunden bei dem Riesenvirus „Phaeocystis globosa virus 16“ (PgV-16T).
Die mit PgV bezeichneten Viren parasitieren alle die marine Alge Phaeocystis globosa (Haptophyta).
Anders als das Algenvirus PgV-16T kodieren Choanoviren den gesamten Biosyntheseweg des Pigments.
Beide Virus-Rhodopsine sind in der Kristallstruktur einander ähnlicher als zu jedem bekannten Rhodopsin zellulärer Organismen.
Die VirR-Proteine der Choanoviren scheinen nicht von heutigen Opisthokonten abgeleitet zu sein.
Vielmehr könnten diese bereits Vorfahren der heutigen Viren erworben zu haben, bevor diese ihr Wirtsspektrum auf verschiedene Algen und Heterotrophe (wie die Choanoflagellaten) ausdehnten.

ChoanoV2 
Von den Erstautoren wurde noch eine weitere, bereits sieben Jahre zuvor entnommene Probe des Nordost-Pazifiks untersucht, da diese auch auf einen niedrigen GC-Gehalt und rRNA von B. minor hindeutete.
Das Ergebnis brachte eine genetische Übereinstimmung von 89 % mit ChoanoV1 (bei sogar 94 % Übereinstimmung der kodierten Aminosäuren) und wurde daher vorschlagsmäßig als „Choanovirus 2“ (ChoanoV2) bezeichnet. Leider wies das Genom dieser Probe eine stärkere Fragmentierung auf als das der ersten (ChoanoV1).

Proteom 
Die meisten Choanoviren-Proteine mit Übereinstimmung zu eukaryotischen Proteinen waren Opisthokonten-ähnlich, was darauf hindeutet, dass die kodierenden Gene in der Vergangenheit von den Wirten erworben wurden ( horizontaler Gentransfer, H2V HGT).

Chitinase 
Eines der Proteine mit bekannten Entsprechungen (neben den Rhodopsinen) gehört zur Gruppe der Chitinasen (Chitin-abbauenden Enzyme).
Das Polysaccharid Chitin ist die Hauptkomponente des Außenskeletts von Insekten und Krebstieren (zusammen Pancrustacea); es kommt im Zooplankton, einigen Algen und vielen anderen Organismen vor und ist daher in Ozeanen häufig anzutreffen. Chitinasen bauen diese Gerüstsubstanz zu Sacchariden ab, die dann beispielsweise von marinen Mikroben leicht aufgenommen und verarbeitet werden können.

Virale Chitinasen waren zuvor nur von Insektenviren (insbesondere von Schmetterlingen einschließlich Motten, beispielsweise das Autographa californica nucleopolyhedrovirus, Baculoviridae)
und von Viren der Süßwasseralge Chlorella (Chlorovirus-Spezies, Phycodnaviridae) bekannt.
Die Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass die Chitinasen der drei Virusgruppen (den Insektenviren, Chlorellaviren und Choanoviren) in voneinander unabhängigen Ereignissen von den jeweiligen Wirten erworben wurden.

Es gibt derzeit (Herbst 2019) zwei Möglichkeiten, wie die Chitinasen den Choanoviren nutzen könnten:
 den durch die Viren potentiell geschwächten Wirten könnte es helfen, ihre Nahrung (Beute) besser zu verdauen (verstoffwechseln), zum gemeinsamen Nutzen von Wirt und Virus.
 es gibt eine noch unbekannte chitinhaltige Zellstruktur bei den Choanoflagellaten (etwa Theca), die das Virus im Zug einer Lyse zu seinem alleinigen Vorteil abbauen würde.
In jedem Fall sollten die Chitinasen bewirken, dass nach der virusverursachten Lyse des Einzellers dessen Überreste (in Form von leicht verwertbaren Monosacchariden) dem marinen biologischen Kreislauf schneller zur Verfügung stehen, mit entsprechenden Auswirkungen auf das ganze marine Ökosystem.

tRNAs 
Die Choanoviren kodieren zudem 22 tRNAs. Die Zahl der kodierten tRNA steigt grob mit der Gesamtgröße des Genoms, das größere Tupanvirus aus Tiefseesedimenten kodiert 48, die kleineren pelagischen Riesenviren – „Tetraselmis virus“ (TetV), Cafeteria-roenbergensis-Virus (CroV), „Phaeocystis globosa virus 16“ (PgV-16T) und „Chrysochromulina ericina virus“ (alias „Haptolina ericina virus“, CeV) – kodieren 18 bis 22 tRNAs. Die Choanovirus-tRNAs entsprechen den am häufigsten verwendeten Aminosäuren – offenbar werden genau die für das Virus wichtigsten von diesem behalten.

Systematik 
Etwa 20 % der ChoanoV1-Proteine und 23 % der stärker fragmentierten ChoanoV2-Proteine zeigten Übereinstimmung mit bekannten Proteinen von Vertreten der Nucleocytoplasmic large DNA viruses (NCLDV), was eine Zugehörigkeit der Choanoviren nahelegt.
Die NCLDV sind eine vom International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) – mit Stand März 2019 – noch nicht bestätigte vielfältige Verwandtschaftsgruppe eukaryotischer dsDNA-Viren, per Vorschlag vom Rang einer Ordnung (dann auch „Megavirales“ genannt) oder höher. Alle bekannten Riesenviren (Genom mit mehr als 300 Basen bzw. Basenpaaren) gehören bisher (September 2019) zu dieser Gruppe, außerdem noch die kleineren Pockenviren.

Die Rekonstruktion der phylogenetischen Beziehungen zeigte weiter, dass die Choanoviren zu den erweiterten Mimiviridae gehören, und verglichen mit den etablierten ‚klassischen‘ Mimiviridae (Mimiviren, Tupanviren, Klosneuviren und Cafeteriaviren) einen basal abzweigenden Ast (d. h. eine neue Klade) darstellen.
Metagenomseqenzen des Pazifischen Ozeans, des Atlantischen Ozeans und des Südlichen Ozeans deuten auf eine breite marine Gruppe von Viren, auch wenn deren Wirte im Allgemeinen bisher unbekannt sind.

Ein genauer Vergleich orthologer Proteingruppen der Choanoviren und der NCLDVs platziert ChoanoV1 neben das einzige andere sequenzierte marine pelagische Virus, dessen Wirt ebenfalls ein heterotropher Räuber ist, dem Cafeteria-roenbergensis-Virus (CroV, parasitiert Cafeteria roenbergensis). Im Detail ergibt sich nach Needham, Worden und Kollegen (2019) für die Systematik der Mimiviridae (ergänzt um übliche Bezeichnungen in dieser Familie) ungefähr folgendes Bild:

Literatur 
 Jean-Michel Claverie, Chantal Abergel: Mimiviridae: An Expanding Family of Highly Diverse Large dsDNA Viruses Infecting a Wide Phylogenetic Range of Aquatic Eukaryotes. In: Viruses. 2018 Sep; 10(9), 18. September 2018, S. 506, doi:10.3390/v10090506, , PMID 30231528, Tab. 2

Einzelnachweise 

Virusgattung
Unbestätigtes Virustaxon
Nucleocytoviricota